Corrida;  uma competição de velocidade, e seus derivados como:
 Corrida de fundo
 Corrida de carros
 Corrida de cavalos
 Corrida de touros
 Corrida de montanha
e o termo: Corrida (alpinismo)

Também se fala de :

 Corrida espacial
 Corrida armamentista; sentido militar
 Corrida impulsionada; em estatística
Ou ainda:
Jogo de corrida - qualquer jogo que envolve percorrer a distância entre dois pontos no menor tempo possível
Corrida (beisebol) - quando um jogador avança a salvo em volta da primeira, segunda e terceira bases e retorna a salvo à home plate, antes que três eliminações sejam efetuadas

Desambiguação